Живородки — обозначения для групп организмов, способных к живорождению:
 Живородки или лужанки — семейство пресноводных брюхоногих моллюсков (Viviparidae)
 Живородящие аквариумные рыбки